Аннёлле́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, центр одноименного кантона, в 16 км к юго-западу от Лилля, в 8 км от автомагистрали А1 «Нор».

Население (2017) — 10 428 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина 1898 года, восстановленная после пожара в 2002 году
 Церковь Сакре-Кёр начала XX века

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 8,0 %
 строительство — 5,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,1 %
 государственные и муниципальные службы — 53,8 %

Уровень безработицы (2017) — 13,2 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 21 570 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Аннёллена с 2001 года занимает член Социалистической партии Филипп Парси (Philippe Parsy). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список социалистов одержал победу, набрав в 1-м туре 77,66 % голосов.

Города-побратимы 
  Лайнефельде-Ворбис, Германия

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Нор — Па-де-Кале